Cassidy

Persone
 Erik McCree – cestista statunitense
 Logan McCree – attore pornografico e disc jockey tedesco
 Nathan McCree – compositore britannico

Videogiochi
 Jesse McCree – personaggio di Overwatch